«Постскриптум» — название ряда фильмов:
 Постскриптум (фильм, 1992) — российская мелодрама 1992 года, режиссёр Сергей Селиверстов.
 Постскриптум (фильм, 1993) — российский документальный фильм 1993 года. Владимир Высоцкий в воспоминаниях Марины Влади.
 Постскриптум (фильм, 2004) — американская драма 2004 года с участием Гэбриэла Бирна и Лоры Линни.
  (в киноальманахе .

См. также 
  (фильмы)